Bosje (buurtschap), buurtschap in de gemeente Aa en Hunze
 bosje (beplantingsvorm), een verzameling bomen